Toponímia
 Sceaux (Yonne), municipi del Yonne, França.
 Sceaux (Alts del Sena), municipi de l'Alts del Sena, França.
 Castell de Sceaux, gran mansió rural ubicat a Sceaux (Alts del Sena).
 Sceaux-d'Anjou, municipi del Maine i Loira, França.
 Sceaux-du-Gâtinais, municipi del Loiret, França.
 Sceaux-sur-Huisne, municipi del Sarthe, França.